I See You est un film indien réalisé par Vivek Agrawal sorti en 2006 ;
 I See You (Theme from Avatar) est une chanson interprétée par la chanteuse britannique Leona Lewis sortie en 2009 ;
 I See You est un album du groupe de rock Gong sorti en 2014 ;
 I See You est un album du groupe d'indie pop The xx sorti en 2017 ;
 I See You est un film d'horreur américain réalisé par Adam Randall, sorti en 2019.

Voir aussi 
 See You, chanson du groupe Depeche Mode sortie en 1982.